Ames puede referirse a:

Lugares 

 Ames (Iowa), ciudad del condado de Story, en el estado de Iowa (Estados Unidos).
 Ames (La Coruña), municipio y parroquia de la provincia de La Coruña (España).
 Ames (Nebraska), lugar designado por el censo, en el condado de Dodge, en el estado de Nebraska (Estados Unidos).
 Ames (Nueva York), villa del condado de Montgomery, en el estado de Nueva York (Estados Unidos).
 Ames (Oklahoma), pueblo del condado de Major, en el estado de Oklahoma (Estados Unidos).
 Ames (parroquia), parroquia española del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ames (Paso de Calais), comuna del departamento de Paso de Calais (Francia).
 Ames (Texas), ciudad del condado de Liberty, en el estado de Texas (Estados Unidos).
 Ames Lake, lugar designado por el censo, en el condado de King, en el estado de Washington (Estados Unidos).

Botánicos 

 Adeline Ames (1879-1976) cuya abreviatura de autor es A.Ames.
 Lawrence Marion Ames (1900-1966) cuya abreviatura de autor es L.M.Ames.
 Oakes Ames (1874-1950) cuya abreviatura de autor es Ames.
 Robert N. Ames (fl. 1976) cuya abreviatura de autor es R.N.Ames.

Otros 

 Ames (apellido), apellido.
 El ames (cetro) o amesh; cetro en forma de bastón o maza utilizado como insignia real en el Antiguo Egipto.